Gelbe Reihe steht für folgende Buchreihen:

 Gelbe Reihe (Belletristik), Abenteuer-, Kriminal- und Zukunftsromane (1955 bis 1972)
 Gelbe Reihe (Journalismus), Journalismus-Lehrbücher (ab 1975)
 Diederichs Gelbe Reihe, Religion, Philosophie, Mythologie und Mystik, vor allem in Asien (ab 1973)